Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 Australie
 .
 Canada
.
 France
  de chasseurs à pied,
  de mitrailleurs motorisés,
  de tirailleurs sénégalais.
 Irlande